Cirkumpolär kan syfta på:

 Cirkumpolär (astronomi) – ett objekt på stjärnhimlen som aldrig går under horisonten
 Cirkumpolär (biologi) – en organism vars utbredningsområde är mer eller mindre sammanhängande runt någon av polerna
 Cirkumpolära folk – folk som bor i det cirkumpolära området

Se även
 Jordens polarområden